Det här är en lista över länder eller territorier efter inkomstfördelning, inklusive Ginikoefficienter enligt FN och Central Intelligence Agency.
(Not: För att sortera tabellen i avtagande ordning, klicka fyra gånger på sorteringsrutan över kolumnen.)

Rikaste / fattigaste 10 %: förhållandet rikaste 10 % mot fattigaste 10 %; Rikaste / fattigaste 20 %: förhållandet rikaste 20 % mot fattigaste 20 %; Gini: Gini index; FN: data från FN:s utvecklingsprogram UNDP; CIA: data från Central Intelligence Agencys The World Factbook.

R/F 10 %: förhållandet rikaste 10 % mot fattigaste 10 %; R/F 20 %: förhållandet rikaste 20 % mot fattigaste 20 %; Gini: Gini index; FN: data från FN:s utvecklingsprogram UNDP; CIA: data från Central Intelligence Agencys The World Factbook.

Referenser

Externa länkar 
 The World Distribution of Household Wealth
 A map of world poverty

Samhällsvetenskap
Listor över nationalekonomiska ämnen
inkomstfördelning